Tarahumara (volk), een inheems volk in Mexico
 Tarahumara (taal), de taal van dat volk
 Tarahumara (film), film van Luis Alcoriza